Stary cmentarz żydowski w Warcie
 Nowy cmentarz żydowski w Warcie